Дукат може бити:

 Дукат, ковани златни новац, 
 Дукат, област или држава под управом или влашћу дуке, односно војводе 

а нека села у Србији носе ово име:
 Дукат, село у општини Гаџин Хан у Нишавском округу и
 Дукат, село у општини Босилеград у Пчињском округу,

и планина Дукат на југоистоку Србије.